Ljubižda (en serbe) ou Lubizhdë (en albanais) est un toponyme qui peut désigner :
Ljubižda, une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Prizren et dans le district de Prizren ;
Lubizhdë/Ljubižda, une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac et dans le district de Prizren ;
 Ljubižda/Lubizhdë, une localité du Kosovo située dans le district de Pejë/Peć.